Naso – plemię Indian zamieszkujące Panamę;
 Naso – miejscowość i gmina na Sycylii;
 Naso – rodzaj ryb pokolcowatych
 naso – część ciała niektórych roztoczy